Prayer – album di Yellowman del 1994
 Prayer – traccia dell'album Sevendust dei Sevendust del 1997
 Prayer – singolo dei Disturbed del 2002
 Prayer – album di Robin Schulz del 2014

Pagine correlate 
 Preghiera